Waterfall Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Waterfall Creek (Alligator Rivers), Nebenfluss des Alligator Rivers im Northern Territory
 Waterfall Creek (Bow River), Nebenfluss des Bow River (Ord River) in Western Australia
 Waterfall Creek (Gordon River), Nebenfluss des Gordon River (Macquarie Harbour) in Tasmanien
 Waterfall Creek (South Alligator River), Nebenfluss des South Alligator River im Northern Territory